Jekaterinovka (Astrachan) - dorp in de Russische oblast Astrachan
 Jekaterinovka (Belgorod) - choetor in de Russische oblast Belgorod
 Jekaterinovka (kraj Krasnodar) - dorp in de Russische kraj Krasnodar
 Jekaterinovka (kraj Krasnojarsk) - dorp in de Russische kraj Krasnojarsk
 Jekaterinovka (district Koerski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Jekaterinovka (district Konysjovski) - choetor in de Russische oblast Koersk
 Jekaterinovka (district Lgovski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Jekaterinovka (district Mantoerovski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Jekaterinovka (selsovjet Mansoerovski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Jekaterinovka (selsovjet Nizjnegrajvoronski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Jekaterinovka (selsovjet Sovetski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Jekaterinovka (Leningrad) - dorp in de Russische oblast Leningrad
 Jekaterinovka (Vladimir) - dorp in de Russische oblast Vladimir
 Jekaterinovka (Wolgograd) - dorp in de Russische oblast Wolgograd